Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém Turnaji Rio Open 2014 nastoupilo celkem třicet dva hráček. Jednalo se o vůbec první ročník turnaje.

Trofej si odvezla Japonka Kurumi Narová, když ve finále porazila nejvýše nasazenou Kláru Zakopalovou. Jednalo se o první titul z okruhu WTA, který Japonka získala.

Nasazení hráčů 
  Klára Zakopalová (finále)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (čtvrtfinále)
  Alexandra Cadanțuová (1. kolo)
  'Kurumi Narová (vítězka)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Vania Kingová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2014
WTA Tour 2014